Widerstandsnest 82 (Normandië)
 Widerstandsnest 82 (IJmuiden)